Кубок Азербайджана по футболу 2016/2017 () — 25-й розыгрыш ежегодного национального кубка.

Турнир стартовал двумя матчами первого раунда 12 октября 2016 года, по итогам которых определились все участники 1/8 финала.

В четырёх матчах 1/8 финала, сыгранных 2 декабря, не было зафиксировано сенсаций. Остальные четыре матча 1/8 финала прошли на следующий день также без неожиданностей, среди фаворитов трудней всего пришлось «Габале», которая лишь в серии послематчевых пенальти оказалась сильнее «Загаталы», клуба Первого дивизиона.

В первых матчах четвертьфинала была зафиксирована разгромная победа «Карабаха» со счётом 6:0 над «Сумгайытом», хет-трик бразильского полузащитника бакинского «Нефтчи» Пессалли, а также ещё одна вымученная победа «Габалы» на этот раз над испытывающим финансовые трудности АЗАЛом. Ответные встречи прошли без неожиданностей: участниками полуфинала стали «Карабах», «Нефтчи», «Габала» и бакинский «Интер».

По итогам первых матчей полуфинала «Карабах» и «Габала» практически обеспечили себе выход в финал кубка, одержав гостевые победы с разницей в два мяча: 2:0 над «Нефтчи» и 3:1 над «Интером» соответственно. Не испытывали они проблем и в ответных матчах: «Карабах» свёл свой поединок к нулевой ничье, а «Габала» и вовсе одержала уверенную победу со счётом 2:0.

В финале, проходившем 5 мая в Нахичевани, «Карабах» забил два мяча во втором тайме и в шестой раз выиграл Кубок Азербайджана, кроме того клуб в третий раз подряд сделал «золотой дубль», также став в том сезоне и чемпионом страны.

Первый раунд 
Жеребьёвка первого раунда прошла 6 октября 2016 года.

Второй раунд 
Жеребьёвка второго раунда прошла 6 октября 2016 года.

1/4 финала 
В четвертьфинале соперники провели между собой по два матча.

1/2 финала 
В рамках полуфинала соперники провели между собой по два матча

Финал

Примечания 

Кубок Азербайджана по футболу
Спорт в Азербайджане в 2016 году
Спорт в Азербайджане в 2017 году
Азербайджан